Светлен — село в Болгарии:
 Светлен (Кырджалийская область)
 Светлен (Тырговиштская область)